Le prove di judo alla XXIX Olimpiade sono state disputate nel Ginnasio dell'Università di Scienze e Tecnologie di Pechino, dal 9 al 15 agosto 2008. Il programma delle prove era diviso in 7 categorie maschili (60kg, 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg) e 7 femminili (48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg, 78 kg e +78 kg).

Alla manifestazione erano presenti 385 atleti provenienti da 92 nazioni. L'importanza del judo a livello mondiale si evince dall'alto numero di portabandiere che sono sfilati alla cerimonia d'apertura dei giochi.

Criteri di qualificazione

Nazioni Presenti

Calendario
Le gare di Judo si sono tenute dal 9 al 15 agosto.
I turni preliminari erano iniziati verso mezzogiorno ora locale e le finali si giocarono tra le ore 17.30 e le 18.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Altri progetti